Maricá – município brasileiro do Rio de Janeiro
 Maricá (árvore) – a Mimosa bimucronata
 Sérgio Silva de Souza Júnior – futebolista brasileiro que atua como lateral-direito
 Maricá FC – Equipe de futebol da cidade de Maricá

Desambiguação